Термин Библиотека Крупской может означать:
 Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской
 Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской
 Библиотека им. Н. К. Крупской — Центр психологического просвещения (Ижевск)
 Донецкая государственная областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
 Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К. Крупской
 Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской
 Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина (в прошлом — имени Крупской)
 Костромская библиотека имени Крупской

Примечания 

Объекты, названные в честь Надежды Крупской